Vinícius Soares Eutrópio (Mutum, 1966. június 27. –) brazil labdarúgó-középpályás, edző, a Chapecoense vezetőedzője.

További információk 
Vinícius Eutrópio adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1966-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
A Figueirense FC labdarúgói
A SER Caxias do Sul labdarúgói
Az AA Internacional (Limeira) labdarúgói
A Grêmio EN labdarúgói
Az União São João EC labdarúgói
A Criciúma EC labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Brazil labdarúgóedzők
A CA Paranaense vezetőedzői
Az Ituano FC vezetőedzői
A Fluminense FC vezetőedzői
A Grêmio Barueri Futebol vezetőedzői
A Duque de Caxias FC vezetőedzői
Az América Futebol Clube (MG) vezetőedzői
A Figueirense FC vezetőedzői
Az AF Chapecoense vezetőedzői
Élő személyek